Hålen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hålen (Husby socken, Dalarna, 669728-153066), sjö i Hedemora kommun och Hofors kommun,  (1,79 km²)
Hålen (Husby socken, Dalarna, 670248-152068), sjö i Hedemora kommun,  (22,2 ha)
Hålen, Gästrikland, sjö i Hofors kommun,  (5,17 ha)
Hålen, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (5,08 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn